Idris I, puede hacer referencia a:
 Idris I, fundador de la dinastía idrisida entre 789 y 791.
 Idris I, (1890-1983), primer y único rey de Libia.